

Первый этап 
18-21 сентября 2007 года

Группа 1 (Якутск)

Группа 2 (Сургут)

Группа 3 (Челябинск)

Группа 4 (Воронеж)

Второй этап (плей-офф) 

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 2007 году
Футбол в России в 2008 году
2007 год в мини-футболе
2008 год в мини-футболе